KSG steht für:
 KSG (Unternehmen), deutscher Leiterplattenhersteller
 Karl Schlecht Gemeinnützige Stiftung, Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Forschung, siehe Karl Schlecht Stiftung
 Katholische Studentengemeinde, siehe Katholische Hochschulgemeinde
 Koninklijke Schelde Groep, niederländische Schiffswerft, siehe Damen Schelde Naval Shipbuilding
 Kraftwerks-Simulator-Gesellschaft, Betreiber von Kraftwerkssimulatoren, siehe Kupferdreh #Kupferdreh heute
 Kriegsspielgemeinschaft, Notgemeinschaft von Sportvereinen
 Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, wissenschaftliche Buchreihe
 Kurfürst-Salentin-Gymnasium in Andernach, Rheinland-Pfalz 
 Bundes-Klimaschutzgesetz, deutsches Gesetz
 Kisengam Airport (IATA-Code), Flughafen von Kisengam, Morobe Province, Papua-Neuguinea

ksg steht für:
 Kusaghe (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

Abkürzung